

Pessoas
Jeremy Francis Gilmer

Localidades
 Gilmer (Texas)
 Condado de Gilmer (Geórgia)
 Condado de Gilmer (Virgínia Ocidental)

Desambiguação